Johann Heinrich Keller (1627-1708), ébéniste à Bâle
 Johann Heinrich Keller (1692-1765), peintre